Novi članovi lige:

ispali iz SuperLige nakon sezone 2002/03.:

plasirali se iz Segunde Divisao nakon 2002/03.:

Konačna ljestvica Lige de Honre 2003/2004.

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige (u razigravanju); Pla = plasirali se u višu ligu

Liga de Honra

pt:Campeonato português de futebol (2003-04)